Simeonowgrad (bułg. Община Симеоновград)  − gmina w południowej Bułgarii.

Miejscowości wchodzące w skład gminy Topołowgrad

Przypisy 

Simeonowgrad